Caroline Weibel ist der Name folgender Personen:

* Caroline Weibel (Skilangläuferin) (* 1983), französische Skilangläuferin
 Caroline Weibel (Snowboarderin) (* 1994), Schweizer Snowboarderin